Een Ereteken van Verdienste is een speciale onderscheiding, die in verschillende landen wordt uitgereikt. Bekende Eretekenen van Verdienste zijn:

 Het Ereteken van Verdienste van Dominica
 Het Ereteken van Verdienste voor de Republiek Oostenrijk
 Het Ereteken van Verdienste van het Deense Rode Kruis